Амети́стов — русская семинаристская фамилия; имеет женскую форму Аметистова.

Известные носители:
 
 Аметистов, Тихон Александрович (1884—1941) — русский военный деятель.
 Аметистов, Эрнест Михайлович (1934—1998) — российский юрист.